Davide Zanotti (1733 - 1808), peintre et décorateur italien ;
 Francesco Maria Zanotti (1692 - 1777), écrivain et philosophe italien ;
 Giampietro Zanotti (1674 - 1765), peintre et poète italien ;
 Giuseppe Zanotti (1958 -), chausseur italien ;
 Juri Zanotti (1999 -), coureur cycliste italien ;
 Leonardo Zanotti (1978- ), coureur cycliste italien ;
 Marc Zanotti (1975 -), footballeur français ;
 Marco Zanotti (1974 -), coureur cycliste italien ;
 Marco Zanotti (1988 -), coureur cycliste italien ;
 Michel-Marie Zanotti-Sorkine (1959 - ), prêtre catholique et écrivain français ;
 Onofrio Zanotti (1787 - 1861), peintre italien ;
 René-Joseph-Henri Zanotti (1923-), général de brigade français.